Pojem kvestor se vztahuje k následujícím funkcím:

 Quaestor – římský úředník (správce státní pokladny)
 Kvestor (vysoká škola) – zástupce rektora ve věcech ekonomických
 Kvestor (Evropský parlament) – volený poslanec pro vyřizování administrativních a finančních otázek
 Kvestor (italská státní správa) – regionální zástupce italského Ministerstva vnitra pro oblast veřejného pořádku